Koper  – nome in sloveno della città di Capodistria
 Koper  – comune del Burkina Faso